Quintana — município brasileiro
Quintana (Texas) — cidade dos Estados Unidos
Estação Quintana — estação do Metro de Madrid
Mário Quintana — poeta brasileiro
Manuel José Quintana — dramaturgo e poeta espanhol 

Desambiguações de topônimos